Olympus OM-2 — профессиональный малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат фирмы Olympus. Разработка камеры основывалась на предыдущей модели OM-1. Прототип был представлен на выставке Photokina'74, а в 1975 фотоаппарат уже появился в продаже. Вторая профессиональная модель семейства Olympus OM.

OM-2 был оснащён системой автоматического замера экспозиции. На этой камере впервые в мире была применена система TTL-экспозамера на основе света отражённого от фотоплёнки. Это позволило контролировать экспозицию во время экспонирования. Основными режимами камеры были приоритет диафрагмы и ручной.

Для камеры выпускалось:
 14 различных сменных фокусировочных экранов;
 4 моторизированных привода;
 Парк объективов более чем из 30 наименований;
 4 макровспышки;
 Набор насадок для окуляра;
 4 задника.

Модификации

ОМ-2 
Выпускался в период с 1975 по 1978.

ОМ-2n 
Выпускался в период с 1979 по 1983.

ОМ-2SP 
Выпускался в период с 1983 по 1988. Является упрощённым вариантом камеры OM-4. В ней присутствует точечный замер и программный режим работы.

Примечания

См. также 
 Pentax LX
 Canon F-1
 Nikon F3

Ссылки 
  OM-2 на сайте Olympus.
  OM-2 на страницах Камерапедии.

Плёночные зеркальные фотоаппараты Olympus
35-мм фотоаппараты
Однообъективные зеркальные фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1975 году
Системные камеры